Ди Пьетро:

 Ди Пьетро, Анджело (1828—1914) — итальянский куриальный кардинал и папский дипломат.
 Ди Пьетро, Антонио (род. 1950) — итальянский юрист и политик.
 Ди Пьетро, Камилло (1806—1884) — итальянский куриальный кардинал.
 Ди Пьетро, Микеле (1747—1821) — итальянский куриальный кардинал, дядя предыдущего.
 Николо ди Пьетро (кон. XIV—нач. XV вв.) — итальянский живописец.
 Сано ди Пьетро (1405—1481) — итальянский художник, сиенская школа.
 Чекко ди Пьетро (ум. ≈1402) — итальянский художник.

См. также 
 Дипьетро, Боб (1927—2012) — американский бейсболист.
 Дипьетро, Рик (род. 1981) — американский хоккеист.